

Persone 
Olivia de Havilland – attrice britannica
Geoffrey de Havilland – costruttore aeronautico britannico

Altro 
de Havilland Aircraft Company – azienda aeronautica britannica fondata da Geoffrey de Havilland
de Havilland Canada – azienda aeronautica canadese
de Havilland Engine Company – azienda britannica, sussidiaria della de Havilland Aircraft Company, fabbricante di motori aeronautici